The Song Diaries — альбом-компіляція британської співачки Софі Елліс-Бекстор, випущений 15 березня 2019. В альбом увійшли оркестрові версії відомих хітів співачки, а також одна нова пісня — «Love Is You».

Список композицій

Примітки

Посилання 

Музичні альбоми 2019
Альбоми Софі Елліс-Бекстор